Mangelbeekvallei (Houthalen-Helchteren), een natuurgebied nabij Houthalen
Vallei van de Mangelbeek, een natuurgebied tussen Heusden en Zolder